L'Ingratitude – racconto di Charlotte Brontë
 L'Ingratitude – romanzo di Ying Chen